Премия «Давид ди Донателло» лучшей иностранной актрисе () — один из призов национальной итальянской кинопремии Давид ди Донателло, награждалась с 1957 по 1996 год.

Победители и номинанты

1950-е 
 1957
 Ингрид Бергман — Анастасия

 1958
 Мэрилин Монро — Принц и танцовщица

 1959
 Дебора Керр — За отдельными столиками

1960-е 
 1960
 Одри Хепбёрн — История монахини

 1961
 Брижит Бардо — Истина

 1962
 Одри Хепбёрн — Завтрак у Тиффани

 1963
 Джеральдин Пейдж — Сладкоголосая птица юности

 1964
 Ширли Маклейн — Нежная Ирма

 1965
 Одри Хепбёрн — Моя прекрасная леди

 1966
 Джули Эндрюс — Звуки музыки

 1967
 Джули Кристи — Доктор Живаго ex aequo
 Элизабет Тейлор — Укрощение строптивой ex aequo

 1968
 Фэй Данауэй — Бонни и Клайд ex aequo
 Кэтрин Хепбёрн — Угадай, кто придёт к обеду? ex aequo

 1969
 Барбра Стрейзанд — Смешная девчонка ex aequo
 Миа Фэрроу — Ребёнок Розмари ex aequo

1970-е 
 1970
 Лайза Миннелли — Бесплодная кукушка

 1971
 Эли Макгроу — История любви

 1972
 Элизабет Тейлор — Зи и компания

 1973
 Лайза Миннелли — Кабаре

 1974
 Барбра Стрейзанд — Какими мы были ex aequo
 Татум О’Нил — Бумажная луна ex aequo

 1975
 Лив Ульман — Сцены из супружеской жизни
 
 1976
 Изабель Аджани — История Адели Г. ex aequo
 Гленда Джексон — Хедда ex aequo

 1977
 Анни Жирардо — Беги за мной, чтобы я тебя поймала ex aequo
 Фэй Данауэй — Телесеть ex aequo

 1978
 Джейн Фонда — Джулия ex aequo
 Симона Синьоре — Вся жизнь впереди ex aequo

 1979
 Ингрид Бергман — Осенняя соната ex aequo
 Лив Ульман — Осенняя соната ex aequo

1980-е 
 1980
 Изабель Юппер — Кружевница

 1981
 Катрин Денёв — Последнее метро
 Вера Пап — Вера Анги
 Сьюзен Сарандон — Атлантик-Сити

 1982
 Дайан Китон — Красные
 Ютта Лампе — Свинцовые времена
 Мерил Стрип — Женщина французского лейтенанта

 1983
 Джули Эндрюс — Виктор/Виктория
 Сисси Спейсек — Пропавший без вести
 Джессика Лэнг — Тутси

 1984
 Ширли Маклейн — Язык нежности
 Дебра Уингер — Язык нежности
 Мерил Стрип — Выбор Софи

 1985
 Мерил Стрип — Влюблённые
 Миа Фэрроу — Бродвей Денни Роуз
 Настасья Кински — Париж, Техас

 1986
 Мерил Стрип — Из Африки
 Филлис Логан — Другое время, другое место
 Миранда Ричардсон — Танец с незнакомцем

 1987
 Норма Алеандро — Официальная версия
 Дебора Керр — Ассамский сад
 Сабин Азема — Мелодрама

 1988
 Шер — Во власти Луны
 Гленн Клоуз — Роковое влечение
 Барбра Стрейзанд — Чокнутая

 1989
 Джоди Фостер — Обвиняемые
 Изабель Юппер — Женское дело
 Ширли Маклейн — Мадам Сузацка

1990-е 
 1990
 Джессика Тэнди — Шофер мисс Дэйзи
 Кэтлин Тёрнер — Война супругов Роуз
 Мег Райан — Когда Гарри встретил Салли
 Миу-Миу — Милу в мае
 Миа Фэрроу — Преступления и проступки
 
 1991
 Анн Парийо — Никита
 Гленн Клоуз — Гамлет
 Джулия Робертс — Красотка
 Миа Фэрроу — Элис
 Джоан Вудворд — Мистер и миссис Бридж

 1992
 Джина Дэвис — Тельма и Луиза ex aequo
 Сьюзен Сарандон — Тельма и Луиза ex aequo
 Гун Ли — Подними красный фонарь

 1993
 Эммануэль Беар — Ледяное сердце ex aequo
 Тильда Суинтон — Орландо ex aequo
 Эмма Томпсон — Говардс-Энд ex aequo

 1994
 Эмма Томпсон — На исходе дня
 Холли Хантер — Пианино
 Мишель Пфайффер — Эпоха невинности

 1995
 Джоди Фостер — Нелл
 Энди Макдауэлл — Четыре свадьбы и одни похороны
 Ума Турман — Криминальное чтиво

 1996
 Сьюзен Сарандон — Мертвец идёт
 Эммануэль Беар — Нелли и месье Арно
 Эмма Томпсон — Разум и чувства

Ссылки 
 Сайт премии 

Актриса
Награды актрисам